19-е национальное первенство Армении по футболу 2010 года — турнир Первой лиги, в котором приняли участие 9 команд, из них 8 являлись фарм-клубами клубов Премьер-лиги.

Первые матчи первенства прошли 9 апреля, а последние 13 ноября 2010 года. Победителем стал ереванский «Арарат», который вышел Премьер-лигу.

Участники

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 2010
 Кубок Армении по футболу 2010

Ссылки 
 Армения. Первая лига 

Чемпионат Армении по футболу
Спорт в Армении в 2010 году
Футбол в Европе в 2010 году